Die Fußball-Verbandsliga Niederrhein 2000/01 war die 55. Spielzeit der höchsten Spielklasse im Fußballverband Niederrhein. Sie war auf der fünften Ligenebene unterhalb der Oberliga Nordrhein angesiedelt und wurde in einer Staffel ausgetragen.

Im Vergleich zur Vorsaison war keine Mannschaft aus der Oberliga Nordrhein abgestiegen. Aus den Landesligen kamen die fünf Aufsteiger FC Kray (Wiederaufstieg nach acht Jahren), 1. FC Union Solingen (Wiederaufstieg nach zwei Spielzeiten), SC Union Nettetal (Rückkehr vier Jahre nach dem Abstieg des Vorgängers Lobbericher SC 02), TuRU Düsseldorf (Wiederaufstieg nach einer Saison) und TuS Union 09 Mülheim (erstmals in der Verbandsliga) hinzu.

Sieger wurde erstmals der SV Borussia Wuppertal, der damit in die Oberliga Nordrhein aufstieg. Als Zweitplatzierter kehrte Hamborn 07 nach sechs Jahren wieder in den überregionalen Spielbetrieb zurück.

Am Saisonende mussten die Mannschaften auf den letzten drei Plätzen absteigen. Der 1. FC Viersen verließ die Verbandsliga 26 Jahre nach seinem Aufstieg, der VfR Neuss nach fünf Spielzeiten und der SC Schiefbahn nach drei.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 

2000
Fußballsaison 2000/01